SCI est un sigle qui peut désigner :

Droit 
 Société civile immobilière, en droit des affaires français

Cosmétique 
 Sodium cocoyl isethionate, un détergent utilisé dans les shampooings notamment.

Religion 
 Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus (en latin Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu, d'où le sigle SCI)

Associations 
 Service civil international, ONG organisant des projets de volontariat contribuant à la construction de la paix,

Jeux vidéo 
 SCI Entertainment, entreprise de développement de jeux vidéo,
 Sierra's Creative Interpreter de Sierra On-Line, dans le domaine des jeux vidéo,

 Institutions 
 Service des cas individuels du Ministère de la Justice, en Belgique,
 Société canadienne de l’identité Industrie 
 Sécurité civile et industrielle, revue professionnelle française,
 Interface de communication série (), en électronique,
 The , situé à Ascot au Royaume-Uni.
 Sequential Circuits Inc, ancienne société américaine de synthétiseurs.
 Service Configuration Item

Presse 

 .sci est utilisé pour les fichiers texte Scilab contenant des définitions de fonctions.
 Science Citation Index (Science Citation Index) : index de revues scientifiques notables.